«Динси» (; ) — станция Оранжевой линии Тайбэйского метрополитена, конечная станция маршрута «Лучжоу» — «Динси». Находится на территории района Юнхэ Нового Тайбэя. Станция была открыта 24 декабря 1998 года. Располагается между станциями «Гутин» и «Рынок Юнъань».
.

Техническая характеристика 
«Динси» — однопролётная станция. На станции есть два выхода, оборудованных эскалаторами. Один выход также оборудован лифром для инвалидов и пожилых людей.  16 января 2015 года на станции были установлены автоматические платформенные ворота.

Близлежащие достопримечательности 
Рядом со станцией находятся традиционный китайский магазин соевого молока и кондитерских изделий «Юнхэ» и ночной рынок Лэхуа.

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена
 Информация для туристов на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Чжунхэ
Станции метрополитена, построенные в 1998 году
Синьбэй